Modzelewski est un patronyme porté notamment par :

 Jan Modzelewski (1873-1947), physicien, entrepreneur et diplomate polonais ;
 Karol Modzelewski (1937-2019), historien médiéviste, écrivain, dissident et homme politique polonais ;
  (1929-1969), tueur en série polonais surnommé « Le vampire de Gałkówek » ;
  (1900-1954), militant communiste polonais, responsable du parti ouvrier unifié polonais, ministre des affaires étrangères.

Patronyme polonais